Schobinger ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Schobinger (1500–1585), Schweizer Kaufmann und Alchemist
 Gerhard Schobinger (1725–1794), österreichischer Geistlicher und Abt von Rein
 Josef Anton Schobinger (1849–1911), Schweizer Politiker und Baumeister
 Karl Friedrich Schobinger (1879–1951), Schweizer Maler und Zeichner 
 Leo Schobinger (1897–1985), deutscher Maler und Grafiker
 Sebastian Schobinger (1579–1652), Schweizer Bürgermeister
 Viktor Schobinger (* 1934), Schweizer Mundartschriftsteller